Процентная ставка центрального банка () — это процентная ставка, под которую центральный банк страны выдает кредиты коммерческим банкам.

Ставки центрального банка в разных странах 
Ниже представлен список стран по размеру учётной ставки рефинансирования Центральным банком страны:

См. также 

 Рефинансирование
 Центральный банк
 Учётная ставка
 Ставка рефинансирования в России
 Ключевая ставка в России

Примечания 

Макроэкономика
Процентные ставки